Ženski veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 bo potekal 12. februarja 2015.  Zlato medaljo bo branila Francozinja Tesa Worley. Nastopilo bo 116 tekmovalk iz 51 držav.

Medalje

Rezultati 
Prva vožnja se začne ob 18.00, druga pa ob 22.15.

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015